

Cinema 
 Goodfellas – titolo originale del film Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese (1990)

Musica 
 Goodfellas Records – casa discografica italiana.
 The Good Fellas – gruppo musicale swing italiano.
 Goodfellas – album di Showbiz & A.G. del 1995